Antonio Iovane, giornalista e scrittore italiano
 Luisa Iovane, arrampicatrice e alpinista italiana